Level five, ou Level 5, signifie littéralement « niveau cinq » ou « cinquième niveau » en anglais. Ce terme peut désigner :
 Level-5, une société de production de jeux vidéo japonaise ;
 Level Five, un film de Chris Marker (1996) ;
 Level Five (EP), un mini-album concert du groupe King Crimson (2001).